João Zany dos Reis (Manaquiri, 12 de julho de 1904 — , 15 de janeiro de 1979) foi um político brasileiro.

Formado em farmácia, foi funcionário da antiga Fazenda Pública do Estado, fiscal da Recebedoria de Renda e administrador fiscal. Em 1931 assumiu o cargo de inspetor da fiscalização de renda.

Elegeu-se vereador em Manaus na eleição de 1959 pela União Democrática Nacional (UDN). Em 1964 foi reeleito, desta vez pelo Partido Rural Trabalhista (PRT), partido de âmbito nacional fundado em 1958 sucedendo ao Partido Republicano Trabalhista e extinto pelo Ato Institucional nº 2. Presidente da Câmara Municipal, assumiu o cargo de prefeito após a renúncia de Josué Cláudio de Souza.

Como prefeito, deu prosseguimento às obras iniciadas pelo seu antecessor, entre elas o Mercado da Cachoeirinha e a Praça da Saudade. Iniciou projetos como a construção da Ponte Sulamérica, pavimentação das ruas e obras do bairro de Aparecida, de ruas no Morro da Liberdade, obras no bairro da Glória e a rede de esgoto da Avenida Beira-Mar, no bairro de São Raimundo.

Ver também
Lista de prefeitos de Manaus

Prefeitos de Manaus
Naturais de Manaquiri
Vereadores de Manaus
Membros da União Democrática Nacional